Гречаники

 Гречаники — блюдо украинской и белорусской кухни.
 Гречаники — украинский и белорусский народный танец.
 Гречаники — село в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области Украины.